Köberle ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Köberle (1898–1990), deutscher Theologe
 Eugène Koeberlé (1828–1915), französisch-deutscher Anatom und Gynäkologe, Erfinder einer chirurgischen Klemme
 Fritz Köberle (1910–1983), österreichisch-brasilianischer Mediziner und Pathologe 
 Georg Köberle (1819–1898), deutscher Schriftsteller und Dramaturg
 Heinrich Köberle (* 1946), deutscher Rennrollstuhlfahrer und Paralympionide
 Josef Köberle (1900–1978), deutscher Landtagsabgeordneter
 Justus Köberle (1871–1908), deutscher Theologieprofessor in Rostock
 Klaus Köberle (1931–2008), deutscher Politiker (BHE, CDU), MdL Schleswig-Holstein
 Korbinian Köberle (* 1924), deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Michael Köberle (* 1965), deutscher Politiker (CDU) und Landrat
 Paul von Köberle (1866–1948), deutscher Generalleutnant
 Rudolf Köberle (* 1953), deutscher Politiker (CDU), MdL Baden-Württemberg
 Walter Köberle (* 1949), deutscher Eishockeyspieler  und -trainer

Siehe auch:
 Köberl